Дайн () — английская фамилия. Известные носители:

 Дайн, Джим (род. 1965) — американский современный художник, один из создателей поп-арта.
 Дайн, Оскар Миронович (1912-1984)— молдавский скрипач и педагог. Заслуженный артист Молдавской ССР.

См. также 
 Dyne
 Дине